Zitronenkraut steht für 
Eberraute, Pflanze aus der Familie der Korbblütler
Zitronenstrauch, Pflanze aus der Familie der Eisenkrautgewächse/Verbenen